Limbu bezeichnet:
 Limbu (Volk), ein mit den Tibetern verwandtes Volk in Nepal und Indien
 Limbu (Sprache), deren tibeto-birmanische Sprache
 Limbu-Schrift, die zur Schreibung der vorgenannten Sprache verwendete Schrift
 der dazugehörende Unicodeblock Limbu

Limbu ist der Familienname von
 Kiran Limbu, nepalesischer Fußballtorhüter